Jombang ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Jawa Timur, im Westen der Insel Java. Stand 2020 leben hier circa 1,3 Millionen Menschen. Die Hauptstadt befindet sich in der Stadt Jombang.

Verwaltungsgliederung 
Administrativ unterteilt sich Jombang in 21 Distrikte (Kecamatan).

Demographie 
2020 lebten in Jombang 1.318.062 Menschen, davon 653.457 Frauen und 664.605 Männer.

Persönlichkeiten 

 Abdurrahman Wahid (1940–2009), Politiker, Präsident von Indonesien

Weblinks

Einzelnachweise 

Kabupaten in Jawa Timur
Geographie (Java)